

Toponyme 
 Laguinge, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Laguinge-Restoue ;
 Laguinge-Restoue, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme